Рајс има више значења:
 Округ Рајс (Канзас)
 Округ Рајс (Минесота)
 Рајс (Тексас)